Суперкубок Туреччини з футболу 1974 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 червня 1974 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Фенербахче» та віце-чемпіоном Туреччини «Бешикташом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1974
Туреччина
1974 у турецькому спорті